Лукомье () — село,
Лукомский сельский совет,
Оржицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323683601. Население по переписи 2001 года составляло 628 человек.

Является административным центром Лукомского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дмитровка,
Загребля,
Колодна,
Нижний Иржавец и
Чернета.

Географическое положение 
Село Лукомье находится на правом берегу реки Сула, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Колодна,
на противоположном берегу — село Загребля. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
1178 год — дата основания (древнерусский Лукомль).

В 1662 году Юрий Хмельницкий приказал истребить жителей; спаслись немногие.

В 1679 году татары вновь опустошили Лукомье и окрестности.

Успенская церковь известна с 1765 года (к ней была приписана Троицкая в Чирковке).

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года как Лукомля.

После 1927 года присоединена Чирковка.

Экономика 
 «Лукомье», сельскохозяйственное ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Примечания